Домантас Антанавичюс (; 18 ноября 1998, Мариямполе, Литва) — литовский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Атырау».

Биография

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начинал в составе клуба «Судува» в 2015 году. В свой дебютный сезон провёл в высшей лиге 5 матчей. В 2017 году вместе с клубом стал чемпионом Литвы. В начале сезона 2018 перешёл в другой литовский клуб «Стумбрас», где провёл полтора сезона. По ходу сезона 2019 перешёл в эстонский «Маарду ЛМ». В чемпионате Эстонии сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

В январе 2020 года Антанавичюс подписал контракт со словенским клубом «Целе». В оставшейся части сезона 2019/20 он провёл за команду 9 матчей и в её составе стал чемпионом Словении. В октябре того же года был отдан в аренду в клуб второй лиги «Триглав».

Карьера в сборной 
Был игроком юношеской сборной Литвы. С 2017 по 2019 год выступал за молодёжную сборную.

В сентябре 2020 года был вызван в основную сборную Литвы на матчи Лиги наций УЕФА со сборными Казахстана и Албании, однако на поле не вышел.

Достижения 
 «Судува»
 Чемпион Литвы: 2017
 «Целе»
 Чемпион Словении: 2019/20

Ссылки 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Стумбрас»
Игроки ФК «Маарду»
Игроки ФК «Целе»
Игроки ФК «Триглав»
Игроки ФК «Паневежис»
Игроки ФК «Атырау»